Lalli kan syfta på:
 Lalli (baneman) – den man som enligt legenden dräpte Sankt Henrik, Finlands apostel
 Lalli (tidning) – Finländsk tidning som utgavs från 1917 till 2009